Крестинин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Крестинин, Василий Васильевич (1729—1795) — историк.
 Крестинин, Кирилл Александрович (род. 2002) — российский футболист.